SHAHAR (gryning på hebreiska) var en israelisk fredsorganisation bildad i juni 2002 av Yossi Beilin.

SHAHAR är en förkortning för fred, utbildning och välfärd.

Rörelsen gick i december 2003 samman med Demokratiskt Val och Meretz och bildade partiet Yachad.

 
Organisationer i Israel
Politiska organisationer
Organisationer bildade 2002
Organisationer upplösta 2003